Santigoso puede referirse a:
Santigoso (El Barco de Valdeorras), lugar y parroquia del concello de El Barco de Valdeorras.
Santigoso (La Mezquita), lugar y parroquia del concello de La Mezquita.
Santigoso (Sarria), lugar de la parroquia de Chorente, concello de Sarria.
Mazo Santigoso, lugar de la parroquia de Vilamor, concello de Folgoso de Caurel.